Sveti Andrija, svetac
 Andrija, kralj ugarski i hrvatski
 Andrija (zadarski graditelj), jedan od prvih poznatih zadarskih graditelja. Djelovao je krajem 12. stoljeća.
 Andrija (humski knez)
 Andrija, glazbeni sastav, glazbeni sastav iz Livna, Bosna i Hercegovina
 Andrija (biskup Bistua Novae)
 Andrija (digitalni asistent)
 Super Andrija, stambeni neboder u zagrebačkom naselju Siget